

Міллпорт — місто, штат Алабама
 Міллпорт — селище, штат Нью-Йорк